Di seguito una lista di asteroidi dal numero 171001 al 172000 con data di scoperta e scopritore.

171001-171100 

|-
| 171001 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 171002 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 171003 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 171004 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 171005 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 171006 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 171007 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 171008 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 171009 - ||  || 2 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 171010 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 171011 - ||  || 4 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 171012 - ||  || 4 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 171013 - ||  || 4 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171014 - ||  || 4 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 171015 - ||  || 8 marzo 2005 || Lowe, A.
|-
| 171016 - ||  || 1 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 171017 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 171018 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 171019 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 171020 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 171021 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 171022 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 171023 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 171024 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 171025 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 171026 - ||  || 4 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 171027 - ||  || 4 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171028 - ||  || 4 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171029 - ||  || 4 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171030 - ||  || 4 marzo 2005 || CSS
|-
| 171031 - ||  || 4 marzo 2005 || CSS
|-
| 171032 - ||  || 4 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 171033 - ||  || 4 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171034 - ||  || 4 marzo 2005 || CSS
|-
| 171035 - ||  || 2 marzo 2005 || CSS
|-
| 171036 - ||  || 2 marzo 2005 || CSS
|-
| 171037 - ||  || 2 marzo 2005 || CSS
|-
| 171038 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 171039 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 171040 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 171041 - ||  || 4 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 171042 - ||  || 4 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 171043 - ||  || 8 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 171044 - ||  || 8 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 171045 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 171046 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 171047 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 171048 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 171049 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 171050 - ||  || 4 marzo 2005 || CSS
|-
| 171051 - ||  || 4 marzo 2005 || CSS
|-
| 171052 - ||  || 4 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171053 - ||  || 4 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171054 - ||  || 4 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171055 - ||  || 8 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 171056 - ||  || 8 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 171057 - ||  || 8 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 171058 - ||  || 8 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 171059 - ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171060 - ||  || 8 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 171061 - ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171062 - ||  || 9 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 171063 - ||  || 9 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 171064 - ||  || 9 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 171065 - ||  || 9 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 171066 - ||  || 10 marzo 2005 || CSS
|-
| 171067 - ||  || 10 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 171068 - ||  || 10 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 171069 - ||  || 10 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 171070 - ||  || 9 marzo 2005 || CSS
|-
| 171071 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171072 - ||  || 11 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 171073 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171074 - ||  || 7 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 171075 - ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171076 - ||  || 9 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 171077 - ||  || 9 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 171078 - ||  || 9 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 171079 - ||  || 9 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 171080 - ||  || 9 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 171081 - ||  || 9 marzo 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 171082 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171083 - ||  || 10 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 171084 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171085 - ||  || 11 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 171086 - ||  || 11 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 171087 - ||  || 11 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 171088 - ||  || 11 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 171089 - ||  || 13 marzo 2005 || CSS
|-
| 171090 - ||  || 12 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 171091 - ||  || 4 marzo 2005 || CSS
|-
| 171092 - ||  || 8 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 171093 - ||  || 10 marzo 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 171094 - ||  || 8 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 171095 - ||  || 11 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 171096 - ||  || 12 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 171097 - ||  || 10 marzo 2005 || CSS
|-
| 171098 - ||  || 11 marzo 2005 || CSS
|-
| 171099 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171100 - ||  || 13 marzo 2005 || Spacewatch
|}

171101-171200 

|-
| 171101 - ||  || 13 marzo 2005 || CSS
|-
| 171102 - ||  || 14 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171103 - ||  || 15 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171104 - ||  || 9 marzo 2005 || CSS
|-
| 171105 - ||  || 10 marzo 2005 || CSS
|-
| 171106 - ||  || 12 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 171107 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 171108 - ||  || 9 marzo 2005 || CSS
|-
| 171109 - ||  || 10 marzo 2005 || CSS
|-
| 171110 - ||  || 10 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 171111 - ||  || 11 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 171112 Sickafoose ||  || 11 marzo 2005 || Gulbis, A.
|-
| 171113 - ||  || 4 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 171114 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171115 - ||  || 17 marzo 2005 || CSS
|-
| 171116 - || 2005 GO || 1 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 171117 - ||  || 1 aprile 2005 || Crni Vrh
|-
| 171118 Szigetköz ||  || 2 aprile 2005 || Piszkesteto
|-
| 171119 - ||  || 1 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 171120 - ||  || 1 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 171121 - ||  || 1 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 171122 - ||  || 2 aprile 2005 || NEAT
|-
| 171123 - ||  || 1 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 171124 - ||  || 1 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 171125 - ||  || 1 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 171126 - ||  || 1 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 171127 - ||  || 2 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 171128 - ||  || 3 aprile 2005 || NEAT
|-
| 171129 - ||  || 3 aprile 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 171130 - ||  || 4 aprile 2005 || CSS
|-
| 171131 - ||  || 1 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 171132 - ||  || 2 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 171133 - ||  || 4 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 171134 - ||  || 4 aprile 2005 || LINEAR
|-
| 171135 - ||  || 5 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171136 - ||  || 2 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171137 - ||  || 4 aprile 2005 || LINEAR
|-
| 171138 - ||  || 5 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171139 - ||  || 5 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171140 - ||  || 6 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 171141 - ||  || 6 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171142 - ||  || 4 aprile 2005 || CSS
|-
| 171143 - ||  || 5 aprile 2005 || CSS
|-
| 171144 - ||  || 2 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171145 - ||  || 2 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171146 - ||  || 2 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171147 - ||  || 2 aprile 2005 || CSS
|-
| 171148 - ||  || 2 aprile 2005 || CSS
|-
| 171149 - ||  || 4 aprile 2005 || CSS
|-
| 171150 - ||  || 4 aprile 2005 || CSS
|-
| 171151 - ||  || 5 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171152 - ||  || 6 aprile 2005 || CSS
|-
| 171153 Allanrahill ||  || 10 aprile 2005 || Lowe, A.
|-
| 171154 - ||  || 4 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171155 - ||  || 5 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171156 - ||  || 5 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 171157 - ||  || 6 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 171158 - ||  || 10 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171159 - ||  || 6 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 171160 - ||  || 6 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 171161 - ||  || 10 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171162 - ||  || 11 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171163 - ||  || 11 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 171164 - ||  || 6 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171165 - ||  || 12 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 171166 - ||  || 13 aprile 2005 || Lowe, A.
|-
| 171167 - ||  || 10 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 171168 - ||  || 11 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171169 - ||  || 12 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 171170 - ||  || 10 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171171 Prior ||  || 10 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171172 - ||  || 12 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 171173 - ||  || 12 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 171174 - ||  || 12 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 171175 - ||  || 12 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171176 - ||  || 14 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 171177 - ||  || 12 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 171178 - ||  || 15 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 171179 - ||  || 3 aprile 2005 || NEAT
|-
| 171180 - || 2005 HK || 16 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 171181 - ||  || 16 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 171182 - ||  || 16 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 171183 Haleakala ||  || 30 aprile 2005 || Progetto telescopio Faulkes
|-
| 171184 - ||  || 3 maggio 2005 || CSS
|-
| 171185 - ||  || 4 maggio 2005 || Veillet, C.
|-
| 171186 - ||  || 4 maggio 2005 || Veillet, C.
|-
| 171187 - ||  || 3 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 171188 - ||  || 4 maggio 2005 || CSS
|-
| 171189 - ||  || 4 maggio 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 171190 - ||  || 1 maggio 2005 || NEAT
|-
| 171191 - ||  || 1 maggio 2005 || NEAT
|-
| 171192 - ||  || 2 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 171193 - ||  || 3 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 171194 - ||  || 3 maggio 2005 || LINEAR
|-
| 171195 - ||  || 4 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171196 - ||  || 4 maggio 2005 || NEAT
|-
| 171197 - ||  || 4 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171198 - ||  || 4 maggio 2005 || LONEOS
|-
| 171199 - ||  || 3 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 171200 - ||  || 3 maggio 2005 || Spacewatch
|}

171201-171300 

|-
| 171201 - ||  || 4 maggio 2005 || NEAT
|-
| 171202 - ||  || 4 maggio 2005 || NEAT
|-
| 171203 - ||  || 7 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 171204 - ||  || 8 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 171205 - ||  || 8 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 171206 - ||  || 9 maggio 2005 || LONEOS
|-
| 171207 - ||  || 9 maggio 2005 || CSS
|-
| 171208 - ||  || 4 maggio 2005 || NEAT
|-
| 171209 - ||  || 4 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 171210 - ||  || 6 maggio 2005 || LONEOS
|-
| 171211 - ||  || 7 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 171212 - ||  || 7 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 171213 - ||  || 8 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 171214 - ||  || 8 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 171215 - ||  || 10 maggio 2005 || LONEOS
|-
| 171216 - ||  || 8 maggio 2005 || LINEAR
|-
| 171217 - ||  || 9 maggio 2005 || CSS
|-
| 171218 - ||  || 11 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171219 - ||  || 9 maggio 2005 || LONEOS
|-
| 171220 - ||  || 11 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171221 - ||  || 10 maggio 2005 || LONEOS
|-
| 171222 - ||  || 11 maggio 2005 || CSS
|-
| 171223 - ||  || 14 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 171224 - ||  || 11 maggio 2005 || CSS
|-
| 171225 - ||  || 13 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171226 - ||  || 15 maggio 2005 || NEAT
|-
| 171227 - ||  || 4 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171228 - ||  || 4 maggio 2005 || CSS
|-
| 171229 - ||  || 4 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171230 - ||  || 7 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171231 - ||  || 7 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171232 - ||  || 7 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171233 - ||  || 9 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 171234 - ||  || 10 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 171235 - ||  || 11 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171236 - ||  || 8 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 171237 - ||  || 9 maggio 2005 || LONEOS
|-
| 171238 - ||  || 19 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171239 - ||  || 29 maggio 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 171240 - ||  || 31 maggio 2005 || Broughton, J.
|-
| 171241 - ||  || 30 maggio 2005 || Junk Bond
|-
| 171242 - ||  || 2 giugno 2005 || CSS
|-
| 171243 - ||  || 5 giugno 2005 || Broughton, J.
|-
| 171244 - ||  || 1 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 171245 - ||  || 1 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 171246 - ||  || 13 giugno 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171247 - ||  || 11 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 171248 - ||  || 10 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 171249 - ||  || 19 giugno 2005 || LINEAR
|-
| 171250 - ||  || 29 giugno 2005 || NEAT
|-
| 171251 - ||  || 30 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 171252 - ||  || 29 giugno 2005 || NEAT
|-
| 171253 - ||  || 4 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171254 - ||  || 5 luglio 2005 || NEAT
|-
| 171255 - ||  || 4 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171256 Lucieconstant ||  || 8 agosto 2005 || Christophe, B.
|-
| 171257 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 171258 - ||  || 30 agosto 2005 || LINEAR
|-
| 171259 - ||  || 23 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171260 - ||  || 26 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 171261 - ||  || 20 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 171262 - ||  || 24 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 171263 - ||  || 24 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 171264 - ||  || 24 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171265 - ||  || 25 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 171266 - ||  || 27 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 171267 - ||  || 25 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 171268 - ||  || 27 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171269 - ||  || 27 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171270 - ||  || 27 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 171271 - ||  || 2 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 171272 - ||  || 4 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 171273 - || 2006 FR || 22 marzo 2006 || CSS
|-
| 171274 - ||  || 23 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 171275 - ||  || 23 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 171276 - ||  || 23 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 171277 - ||  || 24 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 171278 - ||  || 24 marzo 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171279 - ||  || 24 marzo 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171280 - ||  || 24 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 171281 - ||  || 24 marzo 2006 || LINEAR
|-
| 171282 - ||  || 26 marzo 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171283 - ||  || 23 marzo 2006 || CSS
|-
| 171284 - ||  || 24 marzo 2006 || LONEOS
|-
| 171285 - ||  || 25 marzo 2006 || LONEOS
|-
| 171286 - ||  || 30 marzo 2006 || LINEAR
|-
| 171287 - ||  || 7 aprile 2006 || Young, J. W.
|-
| 171288 - ||  || 2 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 171289 - ||  || 2 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 171290 - ||  || 6 aprile 2006 || CSS
|-
| 171291 - ||  || 7 aprile 2006 || LINEAR
|-
| 171292 - ||  || 6 aprile 2006 || CSS
|-
| 171293 - ||  || 6 aprile 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 171294 - ||  || 7 aprile 2006 || CSS
|-
| 171295 - ||  || 18 aprile 2006 || LONEOS
|-
| 171296 - ||  || 18 aprile 2006 || CSS
|-
| 171297 - ||  || 18 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 171298 - ||  || 18 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 171299 - ||  || 18 aprile 2006 || LONEOS
|-
| 171300 - ||  || 20 aprile 2006 || Lowe, A.
|}

171301-171400 

|-
| 171301 - ||  || 19 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 171302 - ||  || 20 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 171303 - ||  || 21 aprile 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171304 - ||  || 19 aprile 2006 || CSS
|-
| 171305 - ||  || 19 aprile 2006 || CSS
|-
| 171306 - ||  || 19 aprile 2006 || CSS
|-
| 171307 - ||  || 19 aprile 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171308 - ||  || 21 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 171309 - ||  || 21 aprile 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 171310 - ||  || 24 aprile 2006 || LINEAR
|-
| 171311 - ||  || 24 aprile 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171312 - ||  || 20 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 171313 - ||  || 24 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 171314 - ||  || 24 aprile 2006 || Broughton, J.
|-
| 171315 - ||  || 27 aprile 2006 || Lowe, A.
|-
| 171316 - ||  || 20 aprile 2006 || CSS
|-
| 171317 - ||  || 24 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 171318 - ||  || 24 aprile 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171319 - ||  || 25 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 171320 - ||  || 26 aprile 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171321 - ||  || 26 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 171322 - ||  || 29 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 171323 - ||  || 29 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 171324 - ||  || 30 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 171325 - ||  || 30 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 171326 - ||  || 3 maggio 2006 || Broughton, J.
|-
| 171327 - ||  || 1 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 171328 - ||  || 2 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171329 - ||  || 1 maggio 2006 || LINEAR
|-
| 171330 - ||  || 5 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 171331 - ||  || 6 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171332 - ||  || 8 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171333 - ||  || 10 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171334 - ||  || 9 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 171335 - ||  || 5 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 171336 - ||  || 8 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171337 - ||  || 1 maggio 2006 || Buie, M. W.
|-
| 171338 - ||  || 2 maggio 2006 || Buie, M. W.
|-
| 171339 - ||  || 18 maggio 2006 || NEAT
|-
| 171340 - ||  || 19 maggio 2006 || CSS
|-
| 171341 - ||  || 19 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171342 - ||  || 19 maggio 2006 || CSS
|-
| 171343 - ||  || 19 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171344 - ||  || 20 maggio 2006 || CSS
|-
| 171345 - ||  || 21 maggio 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 171346 - ||  || 16 maggio 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 171347 - ||  || 18 maggio 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 171348 - ||  || 20 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 171349 - ||  || 20 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 171350 - ||  || 21 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171351 - ||  || 22 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 171352 - ||  || 23 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171353 - ||  || 24 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 171354 - ||  || 24 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 171355 - ||  || 20 maggio 2006 || CSS
|-
| 171356 - ||  || 23 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 171357 - ||  || 19 maggio 2006 || NEAT
|-
| 171358 - ||  || 20 maggio 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 171359 - ||  || 28 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 171360 - ||  || 31 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171361 - ||  || 31 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171362 - ||  || 31 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171363 - ||  || 28 maggio 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 171364 - ||  || 1 giugno 2006 || Spacewatch
|-
| 171365 - ||  || 5 giugno 2006 || LINEAR
|-
| 171366 - ||  || 7 giugno 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 171367 - ||  || 15 giugno 2006 || Spacewatch
|-
| 171368 - ||  || 7 giugno 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 171369 - ||  || 4 giugno 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171370 - ||  || 3 giugno 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171371 - ||  || 10 giugno 2006 || NEAT
|-
| 171372 - ||  || 19 giugno 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171373 - ||  || 28 giugno 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 171374 - || 2006 NE || 1 luglio 2006 || Broughton, J.
|-
| 171375 - || 2006 OH || 17 luglio 2006 || Eskridge
|-
| 171376 - || 2006 OM || 17 luglio 2006 || Ory, M.
|-
| 171377 - ||  || 20 luglio 2006 || NEAT
|-
| 171378 - ||  || 20 luglio 2006 || NEAT
|-
| 171379 - ||  || 24 luglio 2006 || Hönig, S. F.
|-
| 171380 - ||  || 18 luglio 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 171381 Taipei ||  || 22 luglio 2006 || LUSS
|-
| 171382 - ||  || 18 luglio 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 171383 - ||  || 18 luglio 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 171384 - ||  || 12 agosto 2006 || NEAT
|-
| 171385 - ||  || 12 agosto 2006 || NEAT
|-
| 171386 - ||  || 13 agosto 2006 || NEAT
|-
| 171387 - ||  || 13 agosto 2006 || NEAT
|-
| 171388 - ||  || 13 agosto 2006 || NEAT
|-
| 171389 - ||  || 13 agosto 2006 || NEAT
|-
| 171390 - ||  || 14 agosto 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 171391 - ||  || 13 agosto 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 171392 - ||  || 12 agosto 2006 || NEAT
|-
| 171393 - ||  || 15 agosto 2006 || NEAT
|-
| 171394 - ||  || 14 agosto 2006 || NEAT
|-
| 171395 - ||  || 20 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 171396 Miguel ||  || 24 agosto 2006 || Lacruz, J.
|-
| 171397 - ||  || 16 agosto 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 171398 - ||  || 17 agosto 2006 || NEAT
|-
| 171399 - ||  || 21 agosto 2006 || LINEAR
|-
| 171400 - ||  || 22 agosto 2006 || NEAT
|}

171401-171500 

|-
| 171401 - ||  || 17 agosto 2006 || NEAT
|-
| 171402 - ||  || 23 agosto 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 171403 - ||  || 16 agosto 2006 || NEAT
|-
| 171404 - ||  || 18 agosto 2006 || NEAT
|-
| 171405 - ||  || 28 agosto 2006 || LINEAR
|-
| 171406 - ||  || 18 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 171407 - ||  || 18 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 171408 - ||  || 19 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 171409 - ||  || 21 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 171410 - ||  || 30 agosto 2006 || LONEOS
|-
| 171411 - ||  || 11 settembre 2006 || CSS
|-
| 171412 - ||  || 14 settembre 2006 || NEAT
|-
| 171413 - ||  || 14 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 171414 - ||  || 15 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 171415 - ||  || 14 settembre 2006 || NEAT
|-
| 171416 - ||  || 16 settembre 2006 || LINEAR
|-
| 171417 - ||  || 20 settembre 2006 || CSS
|-
| 171418 - ||  || 2 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171419 - ||  || 18 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 171420 - ||  || 10 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 171421 - ||  || 14 gennaio 2007 || Ries, W.
|-
| 171422 - ||  || 9 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 171423 - ||  || 21 giugno 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171424 - ||  || 13 luglio 2007 || OAM
|-
| 171425 - ||  || 8 agosto 2007 || LINEAR
|-
| 171426 - ||  || 9 agosto 2007 || LINEAR
|-
| 171427 - ||  || 9 agosto 2007 || LINEAR
|-
| 171428 - ||  || 9 agosto 2007 || LINEAR
|-
| 171429 Hunstead ||  || 1 settembre 2007 || Sárneczky, K., Kiss, L.
|-
| 171430 - ||  || 9 settembre 2007 || Palomar
|-
| 171431 - ||  || 13 settembre 2007 || Chante-Perdrix
|-
| 171432 - ||  || 5 settembre 2007 || Bickel, W.
|-
| 171433 Prothous ||  || 7 settembre 2007 || Lacruz, J.
|-
| 171434 - ||  || 8 settembre 2007 || LONEOS
|-
| 171435 - ||  || 10 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 171436 - ||  || 10 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 171437 - ||  || 10 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 171438 - ||  || 10 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 171439 - ||  || 10 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171440 - ||  || 11 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171441 - ||  || 11 settembre 2007 || CSS
|-
| 171442 - ||  || 11 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 171443 - ||  || 13 settembre 2007 || LINEAR
|-
| 171444 - ||  || 13 settembre 2007 || LINEAR
|-
| 171445 - ||  || 13 settembre 2007 || LINEAR
|-
| 171446 - ||  || 13 settembre 2007 || LINEAR
|-
| 171447 - ||  || 14 settembre 2007 || LINEAR
|-
| 171448 Guchaohao ||  || 11 settembre 2007 || PMO NEO Survey Program
|-
| 171449 - ||  || 12 settembre 2007 || LONEOS
|-
| 171450 - ||  || 5 settembre 2007 || CSS
|-
| 171451 - ||  || 18 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 171452 - ||  || 20 settembre 2007 || CSS
|-
| 171453 - ||  || 25 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 171454 - ||  || 18 settembre 2007 || LONEOS
|-
| 171455 - || 2007 TR || 3 ottobre 2007 || Lowe, A.
|-
| 171456 - ||  || 6 ottobre 2007 || LINEAR
|-
| 171457 - ||  || 6 ottobre 2007 || LINEAR
|-
| 171458 Pepaprats ||  || 7 ottobre 2007 || OAM
|-
| 171459 - ||  || 5 ottobre 2007 || Hibiscus
|-
| 171460 - || 2170 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 171461 - || 2666 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 171462 - || 4518 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 171463 - || 6272 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 171464 - || 6731 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 171465 Evamaria || 6847 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 171466 - || 6862 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 171467 - || 2040 T-1 || 25 marzo 1971 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 171468 - || 2252 T-1 || 25 marzo 1971 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 171469 - || 1103 T-2 || 29 settembre 1973 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 171470 - || 1275 T-2 || 29 settembre 1973 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 171471 - || 2112 T-3 || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 171472 - || 2195 T-3 || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 171473 - || 3182 T-3 || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 171474 - || 5064 T-3 || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 171475 - || 5151 T-3 || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 171476 - ||  || 15 settembre 1993 || Elst, E. W.
|-
| 171477 - ||  || 16 dicembre 1993 || Spacewatch
|-
| 171478 - ||  || 7 marzo 1994 || Spacewatch
|-
| 171479 - ||  || 6 aprile 1994 || Spacewatch
|-
| 171480 - ||  || 2 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 171481 - ||  || 18 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 171482 - ||  || 22 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 171483 - ||  || 26 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 171484 - ||  || 14 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 171485 - ||  || 26 dicembre 1995 || Kobayashi, T.
|-
| 171486 - || 1996 MO || 23 giugno 1996 || Spacewatch
|-
| 171487 - ||  || 8 settembre 1996 || Spacewatch
|-
| 171488 - ||  || 4 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 171489 - ||  || 7 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 171490 - ||  || 9 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 171491 - ||  || 6 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 171492 - ||  || 7 novembre 1996 || Comba, P. G.
|-
| 171493 - ||  || 5 novembre 1996 || Spacewatch
|-
| 171494 - ||  || 1 dicembre 1996 || Spacewatch
|-
| 171495 - ||  || 5 dicembre 1996 || Spacewatch
|-
| 171496 - ||  || 14 dicembre 1996 || Spacewatch
|-
| 171497 - ||  || 30 gennaio 1997 || Kobayashi, T.
|-
| 171498 - ||  || 2 febbraio 1997 || Spacewatch
|-
| 171499 - ||  || 3 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 171500 - ||  || 5 aprile 1997 || LINEAR
|}

171501-171600 

|-
| 171501 - ||  || 26 giugno 1997 || Spacewatch
|-
| 171502 - ||  || 3 luglio 1997 || Spacewatch
|-
| 171503 - ||  || 23 febbraio 1998 || Spacewatch
|-
| 171504 - ||  || 1 marzo 1998 || Spacewatch
|-
| 171505 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 171506 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 171507 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 171508 - ||  || 19 giugno 1998 || ODAS
|-
| 171509 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 171510 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 171511 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 171512 - ||  || 14 settembre 1998 || Šarounová, L.
|-
| 171513 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 171514 - ||  || 17 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 171515 - ||  || 27 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 171516 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 171517 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 171518 - || 1998 TO || 10 ottobre 1998 || Tucker, R. A.
|-
| 171519 - ||  || 28 ottobre 1998 || LINEAR
|-
| 171520 - ||  || 13 gennaio 1999 || Spacewatch
|-
| 171521 - ||  || 7 febbraio 1999 || Shimizu, Y., Urata, T.
|-
| 171522 - ||  || 10 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 171523 - ||  || 10 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 171524 - ||  || 12 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 171525 - ||  || 12 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 171526 - ||  || 19 aprile 1999 || Spacewatch
|-
| 171527 - ||  || 17 aprile 1999 || LINEAR
|-
| 171528 - ||  || 10 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 171529 - ||  || 12 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 171530 - ||  || 13 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 171531 - ||  || 13 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 171532 - ||  || 15 maggio 1999 || CSS
|-
| 171533 - ||  || 18 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 171534 - ||  || 13 luglio 1999 || LINEAR
|-
| 171535 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 171536 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 171537 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 171538 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 171539 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 171540 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 171541 - ||  || 8 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 171542 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 171543 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 171544 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 171545 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 171546 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 171547 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 171548 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 171549 - ||  || 8 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 171550 - ||  || 30 settembre 1999 || CSS
|-
| 171551 - ||  || 7 ottobre 1999 || Donati, S.
|-
| 171552 - ||  || 10 ottobre 1999 || Sposetti, S.
|-
| 171553 - ||  || 3 ottobre 1999 || CSS
|-
| 171554 - ||  || 6 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 171555 - ||  || 10 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 171556 - ||  || 6 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 171557 - ||  || 6 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 171558 - ||  || 7 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 171559 - ||  || 7 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 171560 - ||  || 9 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 171561 - ||  || 10 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 171562 - ||  || 10 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 171563 - ||  || 10 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 171564 - ||  || 1 ottobre 1999 || CSS
|-
| 171565 - ||  || 5 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 171566 - ||  || 3 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 171567 - ||  || 9 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 171568 - ||  || 10 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 171569 - ||  || 16 ottobre 1999 || Bickel, W.
|-
| 171570 - ||  || 31 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 171571 - ||  || 29 ottobre 1999 || LONEOS
|-
| 171572 - ||  || 21 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 171573 - ||  || 28 ottobre 1999 || CSS
|-
| 171574 - ||  || 5 novembre 1999 || Korlević, K.
|-
| 171575 - ||  || 6 novembre 1999 || Juels, C. W.
|-
| 171576 - ||  || 7 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 171577 - ||  || 2 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 171578 - ||  || 12 novembre 1999 || Korlević, K.
|-
| 171579 - ||  || 12 novembre 1999 || Sposetti, S.
|-
| 171580 - ||  || 4 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 171581 - ||  || 4 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 171582 - ||  || 4 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 171583 - ||  || 4 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 171584 - ||  || 9 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 171585 - ||  || 9 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 171586 - ||  || 14 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 171587 - ||  || 14 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 171588 Náprstek ||  || 26 novembre 1999 || Tichá, J., Tichý, M.
|-
| 171589 - ||  || 28 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 171590 - ||  || 28 novembre 1999 || Korlević, K.
|-
| 171591 - ||  || 28 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 171592 - ||  || 28 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 171593 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 171594 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 171595 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 171596 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 171597 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 171598 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 171599 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 171600 - ||  || 7 dicembre 1999 || CSS
|}

171601-171700 

|-
| 171601 - ||  || 8 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 171602 - ||  || 10 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 171603 - ||  || 10 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 171604 - ||  || 13 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 171605 - ||  || 5 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 171606 - ||  || 31 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 171607 - ||  || 3 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 171608 - ||  || 4 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 171609 - ||  || 5 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 171610 - ||  || 4 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 171611 - ||  || 5 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 171612 - ||  || 7 gennaio 2000 || LONEOS
|-
| 171613 - ||  || 11 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 171614 - ||  || 27 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 171615 - ||  || 26 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 171616 - ||  || 30 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 171617 - ||  || 30 gennaio 2000 || CSS
|-
| 171618 - ||  || 30 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 171619 - ||  || 2 febbraio 2000 || Galád, A., Kolény, P.
|-
| 171620 - ||  || 4 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 171621 - ||  || 2 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 171622 - ||  || 11 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 171623 - ||  || 8 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 171624 Nicolemartin ||  || 5 febbraio 2000 || Buie, M. W.
|-
| 171625 - ||  || 7 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 171626 - ||  || 11 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 171627 - ||  || 4 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 171628 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 171629 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 171630 - ||  || 28 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 171631 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 171632 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 171633 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 171634 - ||  || 3 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 171635 - ||  || 9 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 171636 - ||  || 10 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 171637 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 171638 - ||  || 9 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 171639 - ||  || 10 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 171640 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 171641 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 171642 - ||  || 11 marzo 2000 || CSS
|-
| 171643 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 171644 - ||  || 29 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 171645 - ||  || 29 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 171646 - ||  || 30 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 171647 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 171648 - ||  || 27 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 171649 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 171650 - ||  || 27 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 171651 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 171652 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 171653 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 171654 - ||  || 11 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 171655 - ||  || 4 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 171656 - ||  || 4 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 171657 - ||  || 2 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 171658 - ||  || 30 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 171659 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 171660 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 171661 - ||  || 9 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 171662 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 171663 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 171664 - || 2000 KW || 24 maggio 2000 || Spacewatch
|-
| 171665 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 171666 - ||  || 30 maggio 2000 || Spacewatch
|-
| 171667 - ||  || 5 luglio 2000 || LONEOS
|-
| 171668 - ||  || 5 luglio 2000 || LONEOS
|-
| 171669 - ||  || 29 luglio 2000 || LONEOS
|-
| 171670 - ||  || 29 luglio 2000 || LONEOS
|-
| 171671 - ||  || 1 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 171672 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 171673 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 171674 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 171675 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 171676 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 171677 - ||  || 29 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 171678 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 171679 - ||  || 31 agosto 2000 || Spacewatch
|-
| 171680 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 171681 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 171682 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 171683 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 171684 - ||  || 7 settembre 2000 || Cecce, A. J.
|-
| 171685 - ||  || 3 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 171686 - ||  || 21 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 171687 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 171688 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 171689 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 171690 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 171691 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 171692 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 171693 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 171694 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 171695 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 171696 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 171697 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 171698 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 171699 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 171700 - ||  || 25 settembre 2000 || LINEAR
|}

171701-171800 

|-
| 171701 - ||  || 25 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 171702 - ||  || 30 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 171703 - ||  || 27 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 171704 - ||  || 27 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 171705 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 171706 - ||  || 30 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 171707 - ||  || 30 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 171708 - ||  || 2 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 171709 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 171710 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 171711 - ||  || 3 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 171712 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 171713 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 171714 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 171715 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 171716 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 171717 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 171718 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 171719 - ||  || 31 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 171720 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 171721 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 171722 - ||  || 31 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 171723 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 171724 - || 2000 WG || 16 novembre 2000 || Spacewatch
|-
| 171725 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 171726 - ||  || 21 novembre 2000 || Needville
|-
| 171727 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 171728 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 171729 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 171730 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 171731 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 171732 - ||  || 28 novembre 2000 || Spacewatch
|-
| 171733 - ||  || 19 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 171734 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 171735 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 171736 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 171737 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 171738 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 171739 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 171740 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 171741 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 171742 - ||  || 27 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 171743 - ||  || 30 novembre 2000 || LONEOS
|-
| 171744 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 171745 - || 2000 XU || 1 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 171746 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 171747 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 171748 - ||  || 19 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 171749 - ||  || 20 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 171750 - ||  || 22 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 171751 - ||  || 22 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 171752 - ||  || 29 dicembre 2000 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 171753 - ||  || 28 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 171754 - ||  || 28 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 171755 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 171756 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 171757 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 171758 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 171759 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 171760 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 171761 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 171762 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 171763 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 171764 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 171765 - ||  || 30 dicembre 2000 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 171766 - ||  || 29 dicembre 2000 || LONEOS
|-
| 171767 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 171768 - ||  || 3 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 171769 - ||  || 3 gennaio 2001 || LONEOS
|-
| 171770 - ||  || 15 gennaio 2001 || Spacewatch
|-
| 171771 - ||  || 4 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 171772 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 171773 - ||  || 17 gennaio 2001 || Kobayashi, T.
|-
| 171774 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 171775 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 171776 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 171777 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 171778 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 171779 - ||  || 18 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 171780 - ||  || 24 gennaio 2001 || Spacewatch
|-
| 171781 - ||  || 17 gennaio 2001 || Spacewatch
|-
| 171782 - ||  || 17 gennaio 2001 || Spacewatch
|-
| 171783 - ||  || 29 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 171784 - ||  || 31 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 171785 - ||  || 25 gennaio 2001 || Dillon, W. G.
|-
| 171786 - ||  || 21 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 171787 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 171788 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 171789 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 171790 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 171791 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 171792 - ||  || 13 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 171793 - ||  || 13 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 171794 - ||  || 16 febbraio 2001 || Kobayashi, T.
|-
| 171795 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 171796 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 171797 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 171798 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 171799 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 171800 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|}

171801-171900 

|-
| 171801 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 171802 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 171803 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 171804 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 171805 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 171806 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 171807 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 171808 - ||  || 21 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 171809 - ||  || 25 febbraio 2001 || Kušnirák, P.
|-
| 171810 - ||  || 18 febbraio 2001 || NEAT
|-
| 171811 - ||  || 24 febbraio 2001 || NEAT
|-
| 171812 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 171813 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 171814 - ||  || 16 febbraio 2001 || Crni Vrh
|-
| 171815 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 171816 - ||  || 15 marzo 2001 || NEAT
|-
| 171817 - ||  || 15 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 171818 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 171819 - ||  || 18 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 171820 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 171821 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 171822 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 171823 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 171824 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 171825 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 171826 - ||  || 24 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 171827 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 171828 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 171829 - ||  || 18 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 171830 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 171831 - ||  || 24 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 171832 - ||  || 26 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 171833 - ||  || 29 marzo 2001 || NEAT
|-
| 171834 - ||  || 21 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 171835 - ||  || 15 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 171836 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 171837 - ||  || 23 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 171838 - ||  || 24 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 171839 - ||  || 12 maggio 2001 || NEAT
|-
| 171840 - ||  || 15 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 171841 - ||  || 15 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 171842 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 171843 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 171844 - ||  || 21 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 171845 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 171846 - ||  || 21 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 171847 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 171848 - ||  || 23 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 171849 - ||  || 24 maggio 2001 || Spacewatch
|-
| 171850 - ||  || 12 giugno 2001 || LONEOS
|-
| 171851 - || 2001 MG || 16 giugno 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 171852 - ||  || 16 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 171853 - ||  || 26 giugno 2001 || Spacewatch
|-
| 171854 - ||  || 25 giugno 2001 || NEAT
|-
| 171855 - ||  || 25 giugno 2001 || NEAT
|-
| 171856 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 171857 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 171858 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|-
| 171859 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 171860 - ||  || 25 luglio 2001 || NEAT
|-
| 171861 - ||  || 28 luglio 2001 || NEAT
|-
| 171862 - ||  || 13 agosto 2001 || NEAT
|-
| 171863 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 171864 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 171865 - ||  || 16 agosto 2001 || NEAT
|-
| 171866 - ||  || 20 agosto 2001 || NEAT
|-
| 171867 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 171868 - ||  || 24 agosto 2001 || Kušnirák, P., Pravec, P.
|-
| 171869 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 171870 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 171871 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 171872 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 171873 - ||  || 22 agosto 2001 || NEAT
|-
| 171874 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 171875 - ||  || 23 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 171876 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 171877 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 171878 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 171879 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 171880 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 171881 - ||  || 23 agosto 2001 || NEAT
|-
| 171882 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 171883 - ||  || 26 agosto 2001 || NEAT
|-
| 171884 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 171885 - ||  || 20 agosto 2001 || NEAT
|-
| 171886 - ||  || 9 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 171887 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 171888 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 171889 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 171890 - ||  || 11 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 171891 - ||  || 11 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 171892 - ||  || 11 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 171893 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 171894 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 171895 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 171896 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 171897 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 171898 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 171899 - ||  || 12 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 171900 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|}

171901-172000 

|-
| 171901 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 171902 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 171903 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 171904 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 171905 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 171906 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 171907 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 171908 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 171909 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 171910 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 171911 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 171912 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 171913 - ||  || 19 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 171914 - ||  || 19 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 171915 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 171916 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 171917 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 171918 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 171919 - ||  || 20 settembre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 171920 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 171921 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 171922 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 171923 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 171924 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 171925 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 171926 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 171927 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 171928 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 171929 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 171930 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 171931 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 171932 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 171933 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 171934 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 171935 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 171936 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 171937 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 171938 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 171939 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 171940 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 171941 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 171942 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 171943 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 171944 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 171945 - ||  || 25 settembre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 171946 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 171947 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 171948 - ||  || 27 settembre 2001 || NEAT
|-
| 171949 - ||  || 21 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 171950 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 171951 - ||  || 19 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 171952 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 171953 - ||  || 23 settembre 2001 || NEAT
|-
| 171954 - ||  || 26 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 171955 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 171956 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 171957 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 171958 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 171959 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 171960 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 171961 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 171962 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 171963 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 171964 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 171965 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 171966 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 171967 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 171968 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 171969 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 171970 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 171971 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 171972 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 171973 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 171974 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 171975 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 171976 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 171977 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 171978 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 171979 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 171980 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 171981 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 171982 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 171983 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 171984 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 171985 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 171986 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 171987 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 171988 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 171989 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 171990 - ||  || 12 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 171991 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 171992 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 171993 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 171994 - ||  || 14 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 171995 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 171996 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 171997 - ||  || 14 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 171998 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 171999 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 172000 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|}

Collegamenti esterni 
 

0171001